

Onomastica 
 Feliciano – nome proprio di persona maschile italiano

Persone 
 Cheo Feliciano (1935-2014) – cantante, cantautore e musicista portoricano 
 Donato Feliciano (1935) – pallonista italiano
 Felice Feliciano (1433-1479) – umanista italiano, amanuense, calligrafo e rilegatore
 Flavio Feliciano (IV secolo–IV secolo) – politico dell'Impero romano
 Francesco Feliciano (1470-1542) – matematico italiano
 Jon Feliciano (1992) – giocatore di football americano statunitense
 José Feliciano (1945) – cantante, chitarrista e compositore portoricano
 Marco Feliciano (1972) – politico brasiliano
 Pedro Feliciano (1976-2021) – giocatore di baseball portoricano
 Primo e Feliciano (...–303) – martiri cristiani, venerati come santi dalla Chiesa cattolica